Richmond é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Richmond (Carolina do Norte)
 Condado de Richmond (Geórgia)
 Condado de Richmond (Nova Iorque) - coincide com Staten Island
 Condado de Richmond (Virgínia)

É também o nome de um condado no Canadá:
 Condado de Richmond (Nova Escócia)

Desambiguações de topônimos